Джеззин:

 Джеззин — город в Ливане.
 Джеззин — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Южный Ливан.